Sankt Oswald eller St. Oswald kan syfta på:

Geografi

Tyskland

 Sankt Oswald-Riedlhütte – en kommun i Landkreis Freyung-Grafenau i Bayern, 
 Sankt Oswald (kommunfritt område) – kommunfritt område i Landkreis Freyung-Grafenau i Bayern,

Österrike 

 Sankt Oswald ob Eibiswald – tidigare kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Deutschlandsberg, 
 Sankt Oswald, Niederösterreich – kommun i Niederösterreich 
 Sankt Oswald bei Freistadt – en kommun i Oberösterreich, 
 Sankt Oswald bei Haslach – en kommun i Oberösterreich, 
 Sankt Oswald bei Plankenwarth – en kommun i Steiermark, 
 Sankt Oswald-Möderbrugg – tidigare kommun i Steiermark,